La coupe des Pays-Bas féminine de football, en néerlandais , est une compétition de football féminin réunissant les clubs néerlandais de football féminin professionnels et amateurs. L'Ajax Amsterdam est le club le plus titré, remportant cinq trophées.

Histoire

Palmarès

Bilan par saison

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
  RSSSF.com

Compétition féminine de football aux Pays-Bas
 Feminine